USS Breton — кораблі ВМС США.

 USS Breton (CVE-10) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву HMS Chaser (D32).
 USS Breton (CVE-23) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу типу «Боуг». Розібраний на метал у 1971 році.

Назви військових кораблів США